Lobia – frazione di San Bonifacio, in provincia di Verona
Lobia – frazione di San Giorgio in Bosco, in provincia di Padova